Plusieurs batailles eurent lieu à Coronée :
 la Bataille de Coronée (447 av. J.-C.) opposa les cités béotiennes à la ligue de Délos ;
 la Bataille de Coronée (394 av. J.-C.) opposa Sparte à Thèbes, Argos et leurs alliés.